Anschlag in Mogadischu 2019 meint:

 Anschlag in Mogadischu am 23. März 2019
 Anschlag in Mogadischu am 28. Dezember 2019